Nice and slow (album van Jesse Green), muziekalbum van de Jamaicaanse zanger  Jesse Green
Nice and slow (nummer van Jesse Green), single van bovenstaand album
Nice & Slow (Usher), single van de Amerikaanse zanger Usher